Santa María Zacatepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santa María Zacatepec, Oaxaca, ort, 
 Santa María Zacatepec (kommun), Oaxaca, 
 Santa María Zacatepec, Puebla, ort, Juan C. Bonilla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar